Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте прошли 9 и 10 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум. Победительницей соревнований с новым рекордом Игр Содружества стала южноафриканская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2012 и 2016 года в беге на 800 метров Кастер Семеня.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые 4 с каждого забега (Q) и 4 с лучшим временем (q). Спортсменки Зоуи Бакман и Сара Макдональд попали в финал благодаря судейскому решению (правило IAAF № 162.2a).

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018